Sveta Helena (Križevci)
Sveta Helena (Sveti Ivan Zelina)